Die Abkürzung RTF oder RtF steht für:

 RTF.1, Reutlinger Tübinger Fernsehen, regionaler Fernsehsender in Baden-Württemberg
 Radiodiffusion-Télévision Française, französischer Fernsehsender, siehe TF1
 Radtourenfahren, früher auch Radtouristikfahrt, eine Veranstaltungskategorie des Bundes Deutscher Radfahrer
 Ready to Fly, „flugbereites“ ferngesteuertes Flugmodell
 Regional Task Force, Kontingent der Afrikanischen Union
 Rich Text Format, Dateiformat für Texte
 Rettungstreppenfahrzeug

Abkürzung